Albert Einstein (1879-1955), Duits-Zwitsers-Amerikaans natuurkundige
 Albert Einstein (ruimtevaartuig)
 Albert Einstein (trein), een voormalige internationale trein tussen Zwitserland en Tsjechië
 Albert Brooks (1947-), geboren als Albert Einstein, acteur

Overig 
 Hans Albert Einstein (1904-1973), zoon van Albert Einstein en professor
 Albert Einstein College of Medicine, New York
 Albert Einsteinmedaille, een wetenschapsprijs
 Albert Einstein Memorial, een standbeeld ter ere van Albert Einstein

Zie ook 
 Einstein (doorverwijspagina)